Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1967 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 26 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Billie Jean King bat Ann Haydon-Jones en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Kathleen Harter et Rosie Casals.

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1967
Wimbledon Simple dames
Sport en Angleterre en 1967
Sport en juin 1967
Tennis en juillet 1967